DDR-Oberliga steht für folgende Spielklassen:

 DDR-Oberliga (Badminton) im Badminton
 DDR-Oberliga (Basketball) im Basketball
 DDR-Oberliga (Eishockey) im Eishockey
 DDR-Oberliga (Fußball) im Fußball
 DDR-Oberliga im Handball, siehe Handball-Oberliga (DDR)